Quang Vinh (Đồng Nai), een phường in Thành phố Biên Hòa, provincie Đồng Nai.
 Quang Vinh (Hưng Yên), een xã in Huyện Ân Thi, provincie Hưng Yên.
 Quang Vinh (Cao Bằng), een xã in Huyện Trà Lĩnh, provincie Cao Bằng.
 Quang Vinh (Thái Nguyên), een xã in Thành phố Thái Nguyên, provincie Thái Nguyên.
 Quảng Vinh (Thừa Thiên-Huế), een xã in Huyện Quảng Điền, provincie Thừa Thiên-Huế.
 Quảng Vinh (Thanh Hóa), een xã in Huyện Quảng Xương, provincie Thanh Hóa.